Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел — орган центрального управления России с административно-судебными функциями. Была образована около 1720 года под названием Юстиц-коллегия Лифляндских и Эстляндских дел, в русле петровских преобразований.

История 
Вслед за образованием в 1711 году Сената началось формирование органов отраслевого управления — коллегий, призванных заменить систему приказов. Форма новых центральных органов управления была заимствована в Швеции и в Германии. Основой для регламента коллегий послужило шведское законодательство. По времени формирование коллегий совпало с присоединением шведских провинций — Прибалтики и Карелии с Выборгом. Учреждения Прибалтики были подчинены камер-конторе лифляндских и эстляндских дел.
В ведение Юстиц-коллегии были переданы все судебные учреждения присоединённых провинций, при этом высшей апелляционной инстанцией являлся Сенат. С 1762 года к ведению коллегии были отнесены учреждения Выборгской губернии, и в названии появилось дополнение «и финляндских дел». С 1773 года к ведению коллегии были также отнесены учреждения двух Белорусских губерний.
В 1802 году Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел была в порядке надзора подчинена Министру юстиции, вследствие совмещения должностей министра юстиции и генерал-прокурора. В 1810 году часть дел была передана в Управление духовных дел иностранных исповеданий. В 1812 году неоконченные по Финляндии дела переданы в Финляндскую комиссию, а слово «финляндских» исключено из названия. В 1817 значительная часть церковных дел отнесена к вновь созданному Министерству духовных дел и народного просвещения. В 1832 году коллегия упразднена с передачей функций Генеральной консистории и Министерству юстиции.

Функции коллегии 
 Административные вопросы (назначения чиновников, переписка с общеимперскими учреждениями);
 Суд (инстанция между сословными судами и Сенатом);
 Податное дело (1739-42);
 Церковные вопросы населения Прибалтики, Выборгской губернии, а также всех протестантских церквей в Российской империи (дела о браках, назначении пасторов, споры между прихожанами и духовенством и т. п.), а с 1769 года и всех прочих иностранных христианских религий.

Специфической особенностью коллегии к началу XIX в. было то, что в своей деятельности она руководствовалась, прежде всего, местным (преимущественно шведским) законодательством XV — начала XVIII вв. и церковным (каноническим) правом, а не российским (общеимперским) законодательством.

Структура, месторасположение и делопроизводство 
Структура и порядок делопроизводства в коллегии определялись Генеральным регламентом.
Местом пребывания коллегии был Санкт-Петербург.
Во главе стоял президент коллегии, его заместителем был вице-президент.
По штату 1801 года в коллегию также входили коллежский советник, надворный советник, асессор, прокурор, экзекутор, 3 секретаря, протоколист, 2 переводчика, регистратор и архивариус.
Кроме того, при коллегии состояли канцелярские служители и нижние чины.
К участию в заседаниях коллегии привлекались представители столичного протестантского духовенства.
Структурными подразделениями коллегии к 1802 году были Присутствие и Канцелярия, делопроизводство в которых велось на немецком языке.

Вице-президенты 
 Г. Бреверн (в 1717—1721)
 С. А. Вольф (в 1721—1730)
 Г. К. Кейзерлинг (в 1730—1735)
 К. Л. Менгден (в 1735—1740)
 Ф. И. Эмме (в 1741—1764)
 Э. Г. Глюк (в 1754 — ?)
 Т. И. Клингштедт (в 1764—1771)
 С. И. Даен (в 1771—1772)
 Ф. Е. Бехмер (в 1772—1777)
 Ф. И. Крейдеман (в 1778—1796)
 И. И. Акимов (в 1796—1797)
 А. Ф. Корф (в 1797—1804)
 П. Е. Фрикциус (в 1804—1819)
 И. В. Гершельман (в 1820—1831)
 К. И. Циммерман (в 1831)

Примечания 

История права Финляндии
Прибалтийский край Российской империи
Выборгская губерния
Судебные органы Российской империи
Лютеранство в России
Юстиц-коллегия Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел
Исчезли в 1832 году